Winterhuder Weg steht für:

 Winterhuder Weg (Berlin) in Berlin-Staaken
 Winterhuder Weg (Hamburg) in Hamburg-Barmbek-Süd und Hamburg-Uhlenhorst, Teil der Bundesstraße 5